Арзака́н — село в Армении в Котайкской области, расположившееся в центре и входящее административно в Разданский район.

География 
Находится на высоте 1800—1900 м над уровнем моря. Арзакан знаменит своей прекрасной природой, горячими источниками, многочисленными пансионатами и гостиницами. Окружён хребтом Цахкуняц на берегу реки Далар. Арзакан один из самых живописных уголков Армении, прославился своим целебным климатом и живописным пейзажем окрестных гор.

История 
Ранее Арзакан именовался Арзакендом. В 1948 году Арзаканский сельсовет относился к Ахтинскому району, и к сельсовету относились не только собственно Арзакан, но и село Агверан. Общая территория сёл составляла 41 км².

Население 
По данным переписи прошедшей в 2008 году, население села составило 2 889 человек.

Национальный состав:

99.7% — армяне

0.2% — русские

0.1% — езиды, курды, дагестанцы

Климат 

Климат умеренно континентальный, засушливый. Лето жаркое и сухое, зима суровая и многоснежная (в некоторые суровые зимы средняя температура самых холодных месяцев опускается даже ниже -15 °C). Осень долгая и тёплая, вплоть до начала ноября стоит тёплая погода. Весна начинается с марта.
Особенностью климата Арзакана являются большие суточные колебания температуры; лето в Арзакане очень жаркое по средней температуре (27,4 °C для июля), а ночами, вместе с тем, холодает на 15 °C по сравнению с днём.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Գհուկ-Բոլորահարի վանքը